Sportheldenbuurt (Amsterdam), woonbuurt in Amsterdam-Oost
 Sportheldenbuurt (Haarlem), woonbuurt in Haarlem